Японська футбольна ліга 1974 — 10-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Янмар Дизель.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Араі Кодзо
 Кійокумо Еідзюн
 Ямагуті Йосітада
 Отіаі Хіросі
 Сержіо Етіґо
 Морі Такадзі
 Дзьодзі Кобаясі
 Мацунаґа Акіра
 Камамото Кунісіге
 Фудзіґуті Міцунорі

Джерела
RSSSF 

1974 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу